Championat.asia — узбекский спортивный интернет-портал, крупнейшее в Узбекистане спортивное издание. Существует с 2 декабря, 2010 года . Основатель — Нодирхужа Юлдашев. Главный редактор — Нарзулла Сайдуллаев. По данным Национальной поисковой системы, Championat.asia занимает вторую позицию в рейтинге самых просматриваемых сайтов в Узбекистане.
Championat.asia самый авторитетный футбольный портал Узбекистана. Освещаем футбол Узбекистана. №1 по количеству создаваемого эксклюзивного футбольного контента в Узбекистане. Сайт регулярно проводит интервью с такими знаменитостями как Эльдор Шомуродов, Одил Ахмедов, Тимур Кападзе, Мирджалол Касымов и т.д. Championat.asia также сотрудничает с международными изданиями так как KLeagueUnited и готовит статьи на разные темы.

.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Фейсбук
 Твиттер
 Инстаграм
 YouTube